Эльзевир () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Эльзевиры — семейство голландских печатников, которое занимало ведущее, а подчас и доминирующее положение в европейском книгопечатании XVII века.
 Эльзевир, Авраам (нидерл. Abraham Elsevier; 4 апреля 1592 — 14 августа 1652) — голландский книгопечатник.
 Эльзевир, Лодевейк (нидерл. Lodewijk Elsevier; 1540, Лёвен — 4 февраля 1617, Лейден) — голландский книгопечатник, основатель издательского Дома Эльзевиров.

См. также 
 Elsevier — один из четырёх крупнейших научных издательских домов мира.